Jaroslav Otevřel — né le  à Uherský Brod en Tchécoslovaquie — est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. .

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988 || TJ Gottwaldov || Tchécoslovaquie || 32|| 4|| 7|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989 || TJ Gottwaldov || Tchécoslovaquie || 40|| 14|| 6|| 20|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990 || HC Dukla Trencin || Tchécoslovaquie || 43|| 7|| 10|| 17|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1990-1991 || AC ZPS Zlín || Tchécoslovaquie || 49|| 24|| 24|| 48|| 105|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992 || AC ZPS Zlín || Tchécoslovaquie || 36|| 13|| 10|| 23|| || 4|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|1992-1993 || Blades de Kansas City || LIH ||62 ||17 ||27 ||44 ||58 ||6 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|1992-1993 || Sharks de San José || LNH ||7 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Blades de Kansas City || LIH ||62 ||20 ||33 ||53 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Sharks de San José || LNH ||9 ||3 ||2 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Ässät Pori || SM-liiga ||50 ||13 ||18 ||31 ||26 ||7 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|1995-1996 || Ässät Pori || SM-liiga ||43 ||10 ||26 ||36 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Joueur tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en septembre 1968
Naissance à Uherský Brod
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HC Zlín
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Sharks de San José
Joueur de l'Ässät Pori